Яновичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Яновичи — городской посёлок в Витебском районе Витебской области.
 Яновичи — агрогородок в Клецком районе Минской области.
 Яновичи — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Яновичи — деревня в Вороновском районе Гродненской области.
 Яновичи — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 Яновичи — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Смотри также: 
 Янович
 Яновиц
 Яновцы